Numele Richard Lower se poate referi la:
 Richard Lower (1631 - 1691), medic 
 Richard Lower (1782 - 1865), poet

Ambii au trăit în Marea Britanie.